Fortuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Fortuzzi (* 1955), italienischer Schauspieler
 Michelangelo Fortuzzi (* 2001), deutscher Schauspieler
 Valentino Fortuzzi (* 1997), deutsch-italienischer Schauspieler